Columbus Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Columbus Peak (Arizona)	
 Columbus Peak (Wyoming)